Awazê Çiya (с курд. «Мелодии гор») — музыкальная группа из Курдистана. Имеет устойчивую популярность у курдских слушателей. Все участники группы связаны с военными подразделениями Рабочей партии Курдистана, являясь не только ветеранами, но и активными участниками боевых действий. В связи с этим группу часто определяют, как «партизанскую». В свою очередь, турецкие источники именуют группу не иначе, как террористической.

Художественные особенности 
Основные темы песен группы связаны с борьбой за независимость Курдистана. Песни воспевают, как идеалы и принципы движения. Так и рассказывают о его конкретных событиях или участниках. Например, альбом 2020 года «Botan» посвящён гибели бойцов Курдской рабочей партии, во время проведения военной операции в Джизре в 2016 году. Основательница группы Бермал Чем так описала тематику творчества: «первая группа в РПК, где партизаны пели песни о родине, о погибших товарищах, о свободе».

В музыкальном плане творчество группы сочетает в себе элементы народной музыки, world music, а также современные популярные жанры, например, рок-музыка. Музыканты играют, как на народных инструментах, так и «западных» (электрогитары, синтезаторы и т. д.).

История 
В 2001 году появилась группа Mizgîn, которая и составила основу для будущего музыкального коллектива. В 2006 оформился основной состав, были сделаны наработки музыкального материала, который позже будет опубликован на дебютном альбоме «Тень жизни» (). Тогда группа решила изменить название.

Участники 
 Бермал Чем () — основательница, вокалистка, гитаристка.
 Текошин Куди ()
 Аргеш Делила ()
 Виян Кичи ()
 Хедар Рубар ()

Дискография 
Творчество группы записывается и издаётся без участия традиционных лейблов звукозаписи и публикуется для свободного прослушивания в интернете в формате mp3. Однако для дистрибуции через цифровые платформы группа сотрудничает с культурными институциями.

Альбомы 
 Siya Jîn (2018)
 Botan (2020)

‎Синглы 
 Wêneyek (2021)
 De Pîro (2021)
 Ev Der Heftanîn E (2020)
 Gurbetellî (2020)

Видеоклипы 
 Bazên Zagrosan (2021)
 Cenga Garê (2021)
 Lê Dayê (2021)
 Ev der Heftanîn e (2020)
 Dağlardan denizlere (2019)
 Dil Pola (2019)
 Serhildana Şoreşe (2019)
 YPS (2019)
 Şadûmana Mêkut (2019)

Литература

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки

Интервью 
 «Мы одновременно и воюем, и поем» (рус.)
 «Мы пытаемся сформулировать сущность курдской музыки» (тур.)

Курдистан
Рабочая партия Курдистана
Музыка Курдистана